Brusno bezeichnet

 eine Gemeinde im Okres Banská Bystrica, Slowakei, siehe Brusno (Slowakei)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chrenovec-Brusno, Okres Prievidza, Slowakei 
 eine Ortschaft in der Gemeinde Połczyn-Zdrój, Polen, siehe Brusno (Połczyn-Zdrój)